Siebler ist der Name von

 Engelbert Siebler (1937–2018), Weihbischof im Erzbistum München und Freising
 Harald Siebler, Regisseur und Nebendarsteller
 Michael Siebler (* 1956), deutscher Journalist und klassischer Archäologe
 Werner Siebler (* 1955), Gewerkschafter, ehemaliger Postbote und Opfer des Radikalenerlasses

Siehe auch:
 Sibler